Сан-Мауро ():

 Сан-Мауро-ді-Саліне —  муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона
 Сан-Мауро-Кастельверде — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно
 Сан-Мауро-ла-Брука — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно
 Сан-Мауро-Маркезато — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Кротоне
 Сан-Мауро-Пасколі — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Форлі-Чезена
 Сан-Мауро-Торинезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сан-Мауро-Чиленто — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно
 Сан-Мауро-Форте — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Матера